Верхние Горки — деревня в северной части Порховского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Дубровенская волость».

Расположена в 25 км к северо-западу от города Порхов.

Численность населения деревни на конец 2000 года составляла 32 человека.

Примечания

Населённые пункты Порховского района